Het ATP-toernooi van Gstaad 2018 (met de officiële naam J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad) werd gespeeld van 23 tot en met 29 juli 2018. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Jevgeni Donskoj → vervangen door  Guido Andreozzi
  Viktor Troicki → vervangen door  Denis Istomin
  Michail Koekoesjkin → vervangen door  Viktor Galović (LL)
  Guido Pella → vervangen door  Oriol Roca Batalla (LL)

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Gstaad
ATP-toernooi van Gstaad